Andrade (Califòrnia), localitat del comtat d'Imperial (Califòrnia, EUA)
 Biografies:
 Armando Andrade Tudela (Lima, Perú, 1975), artista que viu i treballa a Saint Etienne (França)
 Benigno Andrade (1908 - 1952), anarquista i guerriller antifranquista
 Edward Andrade (1887 - 1971), físic, escriptor i poeta anglès 
 Elinton Andrade (1979, Santa Maria), futbolista brasiler que juga de porter a l'Olympique de Marseille 
 Eugénio de Andrade (Póvoa de Atalaia, 1923 - Porto, 2005), poeta i prosista portuguès
 Joaquim Adrego Andrade (1969), ciclista portuguès de 1989 a 2008
 Joaquim Andrade (1945), ciclista portuguès de 1965 a 1975
 Jorge Andrade (Lisboa, 1978), futbolista portuguès d'origen cap-verdià
 José Leandro Andrade (1901 – 1957), futbolista uruguaià
 Juan Andrade Rodríguez (Madrid, 1898 – 1981), polític, periodista i editor comunista espanyol 
 Leonor Andrade (1994), cantant i actriu portuguesa 
 Mário de Andrade (São Paulo, 1893- 1945), poeta, novel·lista, assagista i musicòleg brasiler
 Marta Andrade (Barcelona, 1972), esportista de patinatge artístic sobre gel 
 Maxwell Cabelino Andrade o Maxwell Andrade (Cachoeiro de Itapemirim, Brasil, 1981)
 Oceano Andrade da Cruz (São Vicente, Cap Verd), futbolista portuguès 
 Oswald de Andrade (São Paulo, 1890 — 1954), assagista i dramaturg
 Rafael Andrade Navarrete (Ardales, 1856 - Madrid, 1928), advocat i polític espanyol, ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts durant el regnat d'Alfons XIII
 Lila Yolanda Andrade